Le picturing est l'action de mettre en image un lien internet quelconque n'ayant aucune caractéristique d'une image.

Exemple 
Sur un forum, la syntaxe "[img]http://google.fr[/img]" ajoutera des visites au site google.fr sans que l'utilisateur n'ait cliqué sur le lien, en ayant simplement visionné l'image.

Le picturing est une méthode ayant provoqué la fermeture de centaines de PTP (paid to promote) car simulant des visionnages inexistants et provoquant la saturation des serveurs.

Notes et références 

Technique d'Internet